est un nom propre japonais.

Personnalité 

 Fusakichi Ōmori (1868-1923), sismologue japonais ;
 Loi d'Omori, une loi en sismologie ;
 Kazuki Ōmori (1952-2022), réalisateur, scénariste japonais ;
 Nao Ōmori (1972-), acteur japonais ;
 Reiko Ōmori (1984-), musicienne japonaise (seiyū) ;
 Takao Ōmori (19696), sportif japonais.

Géographie 

 Ōmori (Tokyo), un quartier de Tokyo ;
 , une ville du Japon.

Autre 
 Omori, un jeu vidéo de rôle développé par le studio indépendant Omocat